La Coupe d'Europe FIBA 2022-2023 est la  de la Coupe d'Europe FIBA, considéré officieusement comme la quatrième compétition européenne de clubs dans la hiérarchie du basket-ball européen.

Équipes participantes

Calendrier

Compétition

Qualifications

Tournoi de qualification 1

Tournoi de qualification 2

Tournoi de qualification 3

Tournoi de qualification 4

Lucky losers 
En raison de la qualification en Ligue des Champions du Tofaş SK, de l'Unicaja Málaga et des Bakken Bears, trois places supplémentaires sont attribuées aux trois meilleures équipes qui n'ont pas remporté leur tournoi de qualification, sur la base de leurs résultats (différence de points) en demi-finales et finales.

Ces places sont attribuées au SCM U Craiova (+11) au Rilski Sportist (+8) et au Telenet Giants Antwerp (+3), devant le Zorg en Zekerheid Leiden (-8).

Saison régulière

Premier tour 
Légende :

Le tirage est effectué le 14 juillet 2022.

Groupe A 

|}

Groupe B 

|}

Groupe C 

|}

Groupe D 

|}

Groupe E 

|}

Groupe F 

|}

Groupe G 

|}

Groupe H 

|}

Deuxième tour 

Légende :

Groupe I 

|}

Groupe J 

|}

Groupe K 

|}

Groupe L 

|}

Phase finale

Tableau 

* équipe évoluant à domicile.

Récompenses

Récompenses de la saison

Récompenses mensuels

Récompenses hebdomadaires

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Euroligue 2022-2023
 EuroCoupe 2022-2023
 Ligue des Champions 2022-2023

Lien externe 
Site officiel de la FIBA Europe Cup 

2022
Coupe d'Europe FIBA 2023
Coupe d'Europe FIBA 2023
Basket-ball M4